Натуральне число 1215
 1215 рік до нашої ери
 1215 рік нашої ери